Мамед-Юсиф Гаджибаба оглы Джафаров (; 1885, Баку — 15 мая 1938) — азербайджанский политический и государственный деятель, депутат четвёртой Государственной Думы, один из основателей АДР, Министр торговли и промышленности и иностранных дел АДР, последний заместитель спикера парламента АДР.

Биография 
Мамед-Юсиф Джафаров родился  в Баку. В 1907 году он окончил Бакинскую Александровскую гимназию, затем поступил на юридический факультет Московского университета. Во время учёбы Джафаров поддерживал связь со студентами-азербайджанцами, активно участвовал в вечерах и мероприятиях. В 1912 году он с отличием окончил университет и вернулся в Баку, где работал помощником присяжного поверенного. Заслужив уважение населения Бакинской, Елизаветпольской и Эриванской губерний, Мамед-Юсиф Джафаров стал депутатом Четвёртой Государственной Думы. Он был единственным депутатом-мусульманином из Южного Кавказа. Входил в Мусульманскую фракцию и во фракцию кадетов.

В своих выступлениях Джафаров указывал на равнодушие властей к обучению мусульманского населения Южного Кавказа, на ограничение прав, на превращение мечетей в казармы и.т.п. Мамед-Юсиф с одобрением отнёсся к февральской революции. Избран во Всероссийское учредительное собрание в Закавказском избирательном округе по списку № 10 (Мусульманский национальный комитет и Мусават). В Особом Закавказском Комитете Джафаров руководил промышленностью и торговлей. В 1917 году на съезде мусульман Кавказа, который проходил 15—20 апреля, он призвал мусульман к единству; 15 ноября того же года Джафаров стал комиссаром промышленности и торговли Закавказского комиссариата. В Закавказском Сейме входил в мусульманскую фракцию. Выступая на заседаниях, Джафаров призывал народы Кавказа к дружбе и защите независимости, предлагал заключить мир с Османской империей.

27 мая 1918 года, на чрезвычайном съезде мусульманской фракции был создан Временный Национальный Совет (ВНС) под руководством Мамед Эмина Расулзаде. Мамед-Юсиф Джафаров был избран в исполком ВНС. На следующий день была подписана Декларация Независимости Азербайджанской Демократической Республики. Среди подписавших декларацию был и Мамед-Юсиф Джафаров. В первом кабинете Джафаров занимал пост министра торговли и промышленности. После отставки первого кабинета, Мамед-Юсиф Джафаров становится послом АДР в Грузии, где сыграл большую роль в создании дипломатических отношений между АДР и ГДР и дележе собственности ЗДФР.

14 марта 1919 года председатель Совета Министров АДР Насиб-бек Усуббеков сформировал четвёртый кабинет министров и назначил Джафарова на должность министра иностранных дел. Став главой внешнеполитического ведомства Азербайджана, Мамед-Юсиф подписал с Грузией договор о военном сотрудничестве, послал ноты в штабы вооружённых сил Великобритании на Южном Кавказе. По его указанию была создана комиссия для сбора документов, касающихся политики царизма на Южном Кавказе.

2 февраля 1920 года по предложению Расулзаде, Джафаров стал старшим товарищем (первым заместителем) председателя парламента АДР. Он работал на этом посту до присоединения Азербайджана к Советской России; 27 апреля после напряжённых дискуссий подписал решение о передаче власти Временному Революционному Комитету Азербайджана. После падения АДР Джафаров занимался юридической консультацией хлопковых и винных трестов.

На момент 1924 года являлся председателем сырьевого комитета Высшего Экономического Совета АзССР.

Умер 15 мая 1938 года в Баку. Внук — Юсиф Джафаров, азербайджанский историк.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Джафаров Мамед Юсиф Гаджибаба оглы (1885—1938)
 საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

Выпускники Бакинской 1-й гимназии
Министры иностранных дел Азербайджана
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Кадеты
Послы Азербайджана в Грузии
Азербайджанская аристократия
Юристы Азербайджана
Депутаты парламента Азербайджанской Демократической Республики
Общественные деятели Азербайджана
Дипломаты Азербайджана
Адвокаты Российской империи
Министры торговли
Адвокаты Азербайджана